Het WTA-tennistoernooi van Antwerpen (officieel Flanders Women's Open) van 1999 vond plaats van maandag 10 tot en met zondag 16 mei 1999 in de Belgische stad Antwerpen. Er werd gespeeld op gravelbanen. Het toernooi wordt ook wel gezien als de zesde editie van het Belgian Open.

Enkelspel 
Titelhoudster Radka Bobková (winnares van de vorige Belgian Open, in 1993 in Luik) was haar titel niet komen verdedigen.

De zestienjarige Justine Henin had nog een lage ranking (WTA-178), maar was door middel van een wildcard tot het toernooi toegelaten. Henin won de titel, door in de finale de als eerste geplaatste Française Sarah Pitkowski in twee sets te verslaan. Henin wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren vijf Belgische deelneemsters:
 Justine Henin; zie boven.
 De vijftienjarige Kim Clijsters had een nog lagere ranking (WTA-258), en diende zich via het kwalificatietoernooi te bewijzen. Daar verloor zij in de laatste (derde) ronde, waarmee zij zich in eerste instantie niet kwalificeerde. Kort voor aanvang van het toernooi bleek dat enkele speelsters zich hadden afgemeld – daardoor kreeg Clijsters als lucky loser alsnog de gelegenheid om aan het hoofdtoernooi deel te nemen. Zij bereikte de kwartfinale, waarin zij verloor van het eerste reekshoofd Pitkowski.
 Els Callens bereikte de halve finale. Ook zij moest haar meerdere erkennen in Pitkowski.
 Sabine Appelmans bereikte de kwartfinale. In een partij die bestond uit drie tiebreak-sets verloor zij van de Nederlandse Kristie Boogert.
 Laurence Courtois, eveneens via een wildcard toegelaten, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Drie Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Kristie Boogert drong door tot de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.
 Miriam Oremans was als derde geplaatst, maar strandde in de eerste ronde.
 Ook voor Seda Noorlander viel het doek na de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Radka Bobková en María José Gaidano (winnaressen van de vorige Belgian Open, in 1993 in Luik) hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Els Callens uit België en de Française Alexia Dechaume-Balleret, strandde al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Laura Golarsa en Katarina Srebotnik won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Louise Pleming en Meghann Shaughnessy in twee sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. Golarsa had daarnaast al vijf eerdere dubbelspel­titels met andere partners; Srebotnik een.

Behalve Els Callens (zie boven) waren er nog twee Belgische deelneemsters:
 Justine Henin speelde samen met de Luxemburgse Anne Kremer. Zij bereikten de halve finale, waarin zij werden geklopt door de latere winnaressen.
 Kim Clijsters en Nirupama Vaidyanathan (India) waren als lucky losers tot het hoofdtoernooi toegelaten. Zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

De Nederlandse Seda Noorlander en haar Griekse partner Christína Papadáki waren het vierde reekshoofd. Ook voor hen was de tweede ronde het eindstation.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Antwerpen 1999
Antwerpen